Kidara fondateur du royaume kidarite
 Kidara I, autre monarque de ce royaume.